est le mot anglais qui dérive du français bonté et signifie prime, récompense ou générosité.
Il est aussi utilisé plus récemment dans un sens péjoratif ou insultant en référence à la barre chocolatée Bounty noire à l'extérieure, blanche à l'intérieur, pour qualifier une personne Noire dont le comportement et les représentations réelles ou supposées sont celles des Blancs. On le retrouve notamment dans le film Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi sorti en 2020 : « La Première étoile ?, c'est un film de bounty ça ! ».

Bounty peut désigner :
 Bounty, un navire britannique dont l'équipage s'est mutiné en 1789 ;
 Bounty, une réplique de 1960 du navire précédent ;
 Le Bounty, un film de Roger Donaldson relatant cet événement, sorti en 1984.
 , plusieurs romans et films relatant cet événement ;
 Bounty, une friandise de chocolat et de noix de coco fabriquée par Mars Incorporated ;
 Bounty, un Noir dont le comportement et les représentations réelles ou supposées sont celles de Blancs.
 Bounty, film documentaire rwandais
  (3264) Bounty, un astéroïde découvert en 1934 par Karl Wilhelm Reinmuth ;
 Bounty, le troisième épisode de la série télévisée Legend of the Seeker : L'Épée de vérité ;
 Bounty, un papier essuie-tout fabriqué par Procter & Gamble ;
 Bounty, au poker, une prime supplémentaire accordée à un joueur en ayant éliminé un autre lors d'un tournoi ;
 , en football américain, une prime accordée par une équipe pour une performance, pratique interdite par le NFL ;
 Bounty, un groupe de musique japonais.
 Bounty, le bateau volant des Ninjas dans Ninjago.

Notes et références

Voir aussi 
 Îles Bounty, un groupe d'îles de la Nouvelle-Zélande
 Bug bounty (en français, prime aux bogues), en informatique, un programme de récompenses pour ceux qui découvrent des vulnérabilités dans des logiciels

Homonymie de titre